Pennesi – abitanti di La Penne (Alpi Marittime)
Pennesi – abitanti di Penna San Giovanni
Pennesi – abitanti di Penna Sant'Andrea
Pennesi – abitanti di Penna in Teverina
Pennesi – abitanti di Pennabilli
Pennesi – abitanti di Pennapiedimonte
Pennesi – abitanti di Penne (Italia)
Cinzia Pennesi (1965) – pianista, direttrice d'orchestra e compositrice italiana